David Zauner (ur. 9 kwietnia 1985 w Leoben) – austriacki skoczek narciarski i kombinator norweski.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
Swój pierwszy start na arenie międzynarodowej Zauner zaliczył w 2001 w Planicy, gdzie zajął 42. miejsce. W lutym 2003 startował w zawodach MŚ juniorów w Solleftei, gdzie w pierwszym konkursie zajął 4. miejsce, a w drugim zdobył srebrny medal. W sezonie 2002/2003 zadebiutował w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej podczas zawodów w Oslo. W obydwu konkursach zajął 34. miejsce. Swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył prawie dwa lata później w sezonie 2004/2005 w Oberhofie. Uplasował się wtedy na 29. miejscu. Sezon 2004/2005 ukończył na 40. miejscu, zdobywając 87 punktów. W sezonie 2005/2006 nie zdobył ani jednego punktu PŚ, a swój jedyny start w tym sezonie zakończył na 40. miejscu. W sezonie 2006/2007 nie wystartował w żadnych zawodach najwyższej rangi. Wziął udział jedynie w Pucharze Świata B, gdzie raz zwyciężył. Miało to miejsce 9 marca 2007 w Strynie. W sezonie 2007/2008 w zawodach w Libercu Zauner po raz pierwszy w swojej karierze uplasował się w pierwszej dziesiątce (10. miejsce). Sezon 2007/2008 zakończył na 18. miejscu w klasyfikacji generalnej. Sezon 2008/2009 ukończył na 48. miejscu.

Skoki narciarskie 
W maju 2009 został dołączony do austriackiej kadry A skoczków narciarskich.

W Pucharze Świata w skokach narciarskich zadebiutował 16 stycznia 2010 w Sapporo, gdzie zajął 9. miejsce. Dzień później również był dziewiąty. Podczas zawodów w Zakopanem zajął 6. miejsce w obu konkursach. Na mamuciej skoczni w Oberstdorfie był dwunasty, a w Klingenthal był 5. Nie brał udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010. W Turnieju Nordyckim został sklasyfikowany na 5. pozycji. Zaliczył najlepsze starty w sezonie, będąc 4. w Lillehammer i Oslo. W stolicy Norwegii przegrał podium o 0,1 pkt. z Andreasem Koflerem. Siedmiokrotnie zostawał wyróżniony tytułem Man of the Day w sezonie Pucharu Świata 2009/2010, który ukończył na 13. miejscu w klasyfikacji końcowej. Jego rekord życiowy to 223 m ustanowiony 19 marca 2010 podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy.

Kombinacja norweska

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004/2005: 40.
 2007/2008: 18.
 2008/2009: 48.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 49.
 sezon 2005/2006: 40.
 sezon 2006/2007: 10.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 14.
 2007: 19.
 2008: 14.

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2010  Planica – 13. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Leoben
Austriaccy kombinatorzy norwescy
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985